Krankenhausmuseum steht für:

 Krankenhausmuseum Bielefeld
 Krankenhausmuseum Nürnberg

Siehe auch:
 Liste medizinhistorischer Museen